Ердінг () — район в Німеччині, підпорядкований адміністративному округу Верхня Баварія. Адміністративний центр — місто Ердінг. Район входить до землю Баварія. Займає площу 870,44 км². Населення —  осіб (станом на ). Щільність населення — 142 осіб/км². Офіційний код району — 09 1 77.
Район поділяється на 26 громад.

Міста і громади

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 

Райони Баварії